Contea di McDowell o McDowell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di McDowell (Carolina del Nord)
 Contea di McDowell (Virginia Occidentale)